Результати сезону 1985—1986 у вищій лізі грецького футболу Альфа Етнікі

Турнірна таблиця 

О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;

 Примітки
Панахаїкі оштрафовано на 1 очко

Ігри 

Зміни результатів:
 Матч Панахаїкі — Іракліс, який завершився 1-0, зараховано як 0-2 оскільки Панахаїкі використали гравця з перебором жовтих карток

Посилання 
 Official Greek FA Site 
 RSSSF 
 Greek SuperLeague official Site 
 SuperLeague Statistics

1985 у футболі
1986 у футболі